

Carriera
Cresciuto nelle giovanili del , ha esordito il 18 agosto 2015 in occasione del match di Coppa Sudamericana perso 5-1 contro il

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 17 marzo 2018.

Collegamenti esterni